Bayerwaltes ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Maria Bayerwaltes (* 1950), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Katharina Bayerwaltes (1914–2011) deutsche Angestellte und Gerechte unter den Völkern
 Malika Bayerwaltes (* 20. Jahrhundert), deutsche Synchronsprecherin